Niemcy:
 Dortmund-Hombruch – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Hombruch – dzielnica Dortmund

Zobacz też:
 Hombruch